Университе́тский переулок — название переулков в различных населённых пунктах России и других государств.

Россия 
 Университетский переулок — переулок в Екатеринбурге.
 Университетский переулок — переулок в Нижнем Новгороде.
 Университетский переулок — переулок в Ростове-на-Дону.
 Университетский переулок — переулок в Твери.

Украина 
 Университетский переулок — переулок в Днепре.
 Университетский переулок — переулок в Мелитополе.
 Университетский переулок — переулок в Одессе.
 Университетский переулок — переулок в Ужгороде.
 Университетский переулок — переулок в Харькове.

См. также 
 Университетский проспект
 Университетская набережная
 Университетская площадь
 Университетская улица